Jacques Pierre Brissot (1754-1793), homme politique français ;
 Félix Brissot de Warville (1818-1892), son petit-fils, artiste peintre français ;
 Jacques Brissot (1928-2020), artiste français ;
 Camille Brissot (1988), romancière française.